Ben Cooper ist der Name folgender Personen:

* Ben Cooper (Schauspieler) (1933–2020), US-amerikanischer Schauspieler
 Ben Cooper (Rugbyspieler), englischer Rugby-League-Spieler 
 Ben Cooper (* 1982), US-amerikanischer Sänger, siehe Radical Face 
 Ben Cooper (Cricketspieler) (* 1992), australisch-niederländischer Cricketspieler

Ben Cooper steht für:
 Ben Cooper (Unternehmen), US-amerikanisches Textilunternehmen